A101, A.101 ou A-101 peut faire référence à :

Domaine militaire  
 Aero A.101, un avion de reconnaissance tchèque.

Grande distribution 
 A101, une chaîne de supermarchés discount turque.

Transports 
Aéronautique
 Agusta A.101, un hélicoptère lourd italien ;
 IAI Arava A-101, un avion de transport civile israélien.

Autoroutes
 Autoroute 101 relient Bedford à Yarmouth en Nouvelle-Écosse, Canada ;
 Autoroute marocaine A101, pénétrante d'Ain Harrouda.